Heilbad Heiligenstadt – città della Germania
 Heiligenstadt in Oberfranken – comune-mercato della Germania